Charles Regnault (1755-1811), député français ;
Charles Regnault, écrivain français du  ;
Charles Regnault de Prémesnil (1837-1908), vice-amiral français ;
Charles Louis Jacques Régnault (1856-1937), général français ;